

Anno 
 367 o 367 a.C.

Codici 
 367 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Yatsuka, nella prefettura di Okayama, in Giappone

Matematica 
 367 – numero